Le tournoi Carol Weymuller Open 2010 est l'édition 2010 du tournoi Carol Weymuller Open qui se déroule du 26 au 31 octobre 2010 à New York. Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Silver 30 et est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont une wild card, la championne des États-Unis Latasha Khan. 

En finale, la tenante du titre Jenny Duncalf l'emporte face à sa compatriote Laura Massaro.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Carol Weymuller Open
 Saison 2010 de la WSA

Liens externes 

Carol Weymuller Open
Sport aux États-Unis en octobre 2010
Sport à New York en 2010
Squash en 2010